Yunling bezeichnet:

 Yunling (Jing) (云岭镇), Großgemeinde im Kreis Jing in der chinesischen Provinz Anhui
 Yunling (Yunxiao) (云陵镇), Großgemeinde im Kreis Yunxiao in der chinesischen Provinz Fujian
 Yunling (Dêqên) (云岭乡), Gemeinde im Kreis Dêqên in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yunling (Yongjia) (云岭乡), Gemeinde im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang
 das Gebirge Yun Ling in China